Vernouillet (Eure-et-Loir)
 Vernouillet (Yvelines)